Charles Goybet (1825-1910), général français, inspecteur général de la cavalerie ;
 Mariano Goybet (1861-1943), général français ;
 Pierre Goybet (1887-1963), contre-amiral français ;
 Victor Goybet (1865-1947), général français.